Kleppermühlbach ist ein Gewässername:

 Kleppermühlbach (Leiselsbach), linker Zufluss des Leiselsbachs bei der Pfortmühle von Albisheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kleppermühlbach (Südliche Regnitz), linker Zufluss der Südlichen Regnitz in Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern